Сангай:

 Сангай — действующий вулкан в Южной Америке.
 Сангай (национальный парк) — национальный парк в Эквадоре
 Сангай — индийский правитель IV века до н. э.
 Сангай Чоден Вангчук (род. 1963) — одна из четырёх жён четвёртого короля Бутана Джигме Сингье Вангчука.
 Нгедуп, Сангай (род. 1953) — премьер-министр Бутана в период 1999—2000 и 2005—2006 годов.
 Сангай, Лобсанг (род. 1968) — глава Тибетского правительства в изгнании.
 Сангай — одно из названий оленей-лира.

См. также 
 Сонгай